Flaga – w informatyce wyraz ten może odnosić się do jednego z następujących pojęć:
 pole znacznikowe,
 rejestr stanu.

Zobacz też 
 flaga